Chinese ijshockeyploeg (mannen)
 Chinese ijshockeyploeg (vrouwen)